Ла Меса Верде има више значења:

 Ла Меса Верде (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Меса Верде (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику